KTX peut désigner :

Matériel ferroviaire : Korean Train eXpress 
 Le réseau ferroviaire à grande vitesse coréen
 La première version des trains circulant sur ce réseau
 La deuxième version de ces trains

Informatique 

 KTX (Khronos TeXture) : Un format open source géré et conçu par le consortium Khronos Group pour transférer des textures compressées.